Mothering Sunday steht für:
 Mothering Sunday, freier Arbeitstag für Bedienstete der britischen Adelshäuser mit Ähnlichkeit zum Muttertag
 Mothering Sunday (Roman), ein Roman von Graham Swift aus dem Jahr 2016
 Mothering Sunday, ein auf dem Roman basierendes Filmdrama von Eva Husson aus dem Jahr 2021, siehe Ein Festtag